Caballito (Buenos Aires), een wijk van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires;
Een in 1910 gepubliceerde Mexicaanse pesomunt;
Caballito de totora, rieten vissersboten die vooral in Zuid-Amerika gebruikt worden.